Родопа:

 Родопа () — персонаж древнегреческой мифологии, сестра Гема.
 (166) Родопа — астероид главного пояса.
 Родопы (Родопские горы) — горы на Балканском полуострове.

См. также 
 Родопи
 Родопы